Com Hem AB, hovedsæde i Stockholm, firma som leverer kabel-tv, bredbånd og telefoni via deres eget kabelnet til mange huse i Sverige.

Com Hem AB har tidigere heddet Televerket Kabel-TV, Svenska Kabel-TV AB, derpå Telia InfoMedia TeleVision AB. .

TV Kanaler 
Her følger en liste over de tv-kanaler, som Com Hem distribuerer.

Analoge 
 SVT1
 SVT2
 TV3
 TV4
 Kanal 5
 TV6
 TV4 Plus 
 TV8 (upgraded networks only)
 Kanal 9
 MTV
 TV4 Sport
 SVT24
 SVT B
 Kunskapskanalen

Digitale

Bredbånd 
Com Hem tilbyder bredbånd på op til 24 Mbit/s.
Com Hem planlægger at opgradere til den nye standard Euro DOCSIS 3.0 i foråret 2007. når det nye system indføres kan Com Hem tilbyde en forbindelse på 600 Mbit/s.

Digital Radio 
Com Hem distribuerer en række kodede kanaler, men nedenstående kanaler er ukodede.

HDTV 
Com Hem startede sine HD-sendinger d. 12. december 2006 og tilbød sine kunder en ny digital HD set-top-box. Boxen er en Humax CXHD-1000C.
Modsvarende model anvendes blandt andet af Premiere i Tyskland. Boxen kan håndtere videokodning med MPEG-2 og MPEG-4 standard.

Boxen er tilegnet Com Hem´s net, og indeholder funktioner som TV-Guide og automatisk opdatering af kanaler. Humax CXHD-1000C er udstyret med en HDMI udgang til HD Ready skærme og for at få bedre lyd er der en SPDIF-udgang til Dolby Sorround.
Af HD kanalerne er der:

 CANAL+ FILM HD 
 Discovery HD
 TV4 HD
 SVT HD
 Voom HD
som indgår i en speciel HDTV-pakke, til 99 SEK/md.

Største konkurrenter 
 Boxer TV
 Canal Digital
 Tele2Vision
 Teliasonera Sverige
 Viasat

Eksterne henvisninger 
 Com Hem

Etableret i 1983
Telekommunikationsvirksomheder fra Sverige
Tv-udbydere